Szenátor, a senatus tagja
 Senator, magyar rockegyüttes
 Senator, a Senator zenekar 1985-ös albuma